Hafenbahnbrücke bezeichnet mehrere Brücken:

 Hafenbahnbrücke in Halle, siehe Hafenbahn Halle
 Hafenbahnbrücke in Heilbronn (2012, 102 Meter), siehe Liste Heilbronner Bauwerke #Brücken
 Hafenbahnbrücke (Plochingen) (195 Meter)
 Hafenbahnbrücke (Stuttgart) (1967, 219 Meter), Brücke der Hafenbahn Stuttgart
 Müggenburger Hafenbahnbrücke in Hamburg, siehe Liste von Brücken in Hamburg